Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft fand in Rüsselsheim statt:

Aufstieg 
Aufsteiger waren die vier Regionalliga-Meister: Club zur Vahr (Nord) und Blau-Weiß Köln (West) stiegen in die Gruppe Nord auf, Berliner Sport-Club (Ost) und TSV Mannheim (Süd) in die Gruppe Süd.

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 98/99

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1998
Hockey 1999